Leffler peut désigner :
 Brett Leffler (* 1989)
 (Magnus Gustav) "Gösta" Mittag-Leffler (1846 – 1927), un mathématicien suédois
 Robert Leffler (1866-1940), chanteur, acteur et réalisateur allemand
 la fonction de Mittag-Leffler 
 l'Institut Mittag-Leffler, un institut de recherches en mathématiques situé à Djursholm
 le postulat de Hammond-Leffler